Такмичење у трци на 3.000 м са препрекама у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 12. и 14. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, бранио је Маједин Мекиси Бенабад из Француске. Бенабад је победио али је касније дисквалификован јер је пре уласка у циљ скинуо мајицу.,

Земље учеснице 
Учествовало је 28 такмичара из 18 земаља.

  Аустрија (1)
  Бугарска (1)
  Израел (1)
  Италија (2)
  Литванија (1)
  Мађарска (1)
  Немачка (2)
  Норвешка (1)
  Пољска (2)
  Португалија (1)
  Русија (3)
  Турска (2)
  Уједињено Краљевство (1)
  Украјина (1)
  Финска (2)
  Француска (2)
  Шведска (1)
  Шпанија (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих тркача на 3.000 метара са препрекама 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ).

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Освајачи медаља

Квалификациона норма

Сатница

Стартна листа 
Табела представља листу такмичара пре почетка првенства у трци на 3.000 метара са препрекама са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају..

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама учесници су били подељени у две групе. У финале се пласирало првих пет из сваке групе (КВ), а пет према постигнутом резултату (кв),

Финале 
Такмичење је одржано 14. августа 2014. године у 20:45.,

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Трка на 3.000 метара са препрекама на Европском првенству у атлетици на отвореном